Das ITF Future Nord 2017 war ein kombiniertes Herren- und Damen-Tennisturnier, das vom 20. bis 25. Juni auf der Anlage des TC an der Schirnau in Kaltenkirchen stattfand. Als Herrenturnier war es Teil der ITF Future Tour 2017 und als Damenturnier Teil des ITF Women’s Circuit 2017. Beide Turnierteile waren mit jeweils 15.000 $ Preisgeld ausgestattet. Der Turnierdirektor war Henner Steuber.

Teilnehmerfelder 
In den Einzeln trat jeweils ein 32er-Feld an. Davon wurden 20 Plätze auf Grund der Weltranglistenpositionen vergeben. Weitere acht Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das am 17. und 18. Juni ebenfalls in Kaltenkirchen stattfand.

Die restlichen vier Plätze wurden als Wildcards vergeben. Für zwei dieser Plätze gab es ein spezielles Wildcard-Turnier, das am 13. und 14. Juni auf der Anlage vom TV Grün-Weiß Hannover ausgetragen wurde. Bei den Herren sicherten sich diese Dominik Bartels (Suchsdorfer SV) und Linus Krohn (SV Blankenese), und bei den Damen Sophie Intert (TC Rot-Weiß Wahlstedt) und Angelina Wirges (DTV Hannover). Jeweils eine weitere Wildcard wurde vom schleswig-holsteinischen Tennisverband vergeben. Diese gingen an Niklas Guttau (NTSV Strand 08) und an Amelie Intert (TC Rot-Weiß Wahlstedt). Die vierte Wildcard wurde vom DTB vergeben und ging an Felix Samsel (Club zur Vahr) bzw. an Eva Marie Voracek (TC Grün-Weiss Luitpoldpark München).

Im Doppel wurde bei den Herren das Teilnehmerfeld mit drei Wildcards auf 16 aufgefüllt, während bei den Damen nur 12 Paare antraten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Bei den Herren waren 15.000 $ zu verteilen, während bei den Damen von dem Preisgeld von 15.000 $ für die medizinische Erstversorgung durch den Primary Health Care Provider 300 $ abgezogen wurden.

Herren

Damen

Ergebnisse

Herren

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Damen

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Turniers

Anmerkungen und Nachweise 

2017
ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Kaltenkirchen